Broce je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Ston, Dubrovačko-neretvanska županija. Nalazi se na poluotoku Pelješcu, na južnoj strani Stonskog zaljeva.

U sastavu Broce je selo Kobaš.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 100 stanovnika te 38 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji